

Бозіно — присілок, Кирилловський район, Вологодська область
 Бозіно — присілок, Ярський район, Удмуртія